Gérard II est un nom porté par différents souverains :

Princes, ducs, comtes 

 Gérard II de Paris est comte de Paris ()
 Gérard II de Metz est comte de Metz (cité en 963)
 Gérard II de Juliers est comte de Juliers (1051-1070)
 Gérard II de Vaudémont est comte de Vaudémont (1165-1188)
 Gérard II de Gueldre est comte de Gueldre et de Wassemberg (Gérard IV) (1129-1131)

Ecclésiastiques 

 Gérard II (évêque de Cambrai), évêque de Cambrai (1076-1092)
 Gérard II (évêque de Séez), évêque de Séez (1144-1157)
 Gérard de Lorraine, évêque de Toul (1218-1219)
 Gérard II (abbé de Clairvaux), abbé de Clairvaux (1284-1285)

Gerard 02